Çorum er en tyrkisk by beliggende mellem Ankara og Samsun. Byen udgør desuden centrum i provinsen Çorum.
Der er 218.130 indbyggere i byen og 535.405 indbyggere i hele provinsen (pr. 2010). Provinsen er delt op i 13 subprovinser, med i alt 733 tilhørende landsbyer og 38 bydistrikter (hvoraf den ene er byen Çorum). Provinsen omfatter et areal på 12.820 km².

Demografi 
Çorum har oprindeligt været et græsk-domineret område før den tyrkiske invasion af området. Navnet siges også at have en forbindelse med græskheden (græsk etnicitet betegnes som "Rum" i Anatolien).

I dag er byen domineret af muslimer, med et flertal af sunniter (ca. 75%) og et betydeligt alevittisk (ca. 25%) mindretal. Den største del af provinsens befolkning er etniske tyrkere, efterfulgt af kurdere og tjerkesere. I 1980 fandt Çorum-massakren sted, som kan betegnes som civil uro grundet politiske forskelligheder.

Følgende er en tabel over befolkningsudviklingen i Çorum:

Eksterne henvisninger 

 http://www.corum.gov.tr/

Fodnoter 

Byer i Tyrkiet